Бароло:

 Бароло — итальянское вино, производимое на севере Италии в Пьемонте.
 Бароло — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Прочее 
 Паласио Бароло — офисное здание, расположенное на проспекте Авенида де Майо в районе Монсеррат в городе Буэнос-Айресе (Аргентина).